Peter Weimar ist der Name folgender Personen:

* Peter Weimar (Rechtswissenschaftler) (1937–2009), deutscher Rechtswissenschaftler
 Peter Weimar (Theologe) (* 1942), deutscher Alttestamentler

Siehe auch:
 Georg Peter Weimar